El-Alamein ou El Alamein est une ville d'Égypte, connue comme lieu de la Première bataille d'El Alamein () et de Seconde bataille d'El Alamein (octobre-).

Ces batailles ont donné lieu à plusieurs films qui portent ce nom, notamment :
 El Alamein, film américain réalisé par Fred F. Sears en 1953.
 El Alamein, film italien réalisé par Guido Malatesta en 1958.
 El Alamein, film italien réalisé par Enzo Monteleone en 2002.